Drapeau de Bruxelles peut désigner plusieurs drapeaux différents :
 le drapeau de la ville de Bruxelles, avec un Saint-Michel
 le drapeau de la région de Bruxelles-Capitale dont il existe deux versions toutes les deux avec un iris des marais.

Bruxelles
Symbole de Bruxelles